Алекса́ндровское — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Соболевского сельского поселения. Население — 18 жителей (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 10 км к северо-востоку от Монастырщины, в 28 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Воронка. В 32 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Грудинино на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Монастырщинского района